Вейн — фамилия.

Известные носители:
 Вейн, Александр Моисеевич (1928—2003) — доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук.
 Вейн, Генри Сесил Фрэнсис (род. 1959) — британский пэр и дворянин.
 Вейн, Джон (1927—2004) — британский фармаколог, лауреат Нобелевской премии.
 Вейн, Рэнди (род. 1981) — американский актёр.
 Вейн, Чарльз (ок. 1680—1721) — английский пират, нападавший на английские и французские суда в Карибском море.
 Вейн, Ян (1934—2022) — нидерландский пианист.

См. также 
 Уэйн
 Вен